Le tournoi de tennis de Bucarest est un tournoi de tennis professionnel féminin. L'édition 2014, classée en catégorie International, se dispute du 7 au .

Simona Halep remporte le simple dames. En finale, elle bat Roberta Vinci, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Elena Bogdan et Alexandra Cadanțu.

Primes et points 

Source:

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Bucarest
 Saison 2014 de la WTA

Liens externes 
  Site officiel du tournoi

Navigation 

WTA 2014
Bucarest
Tennis en juillet 2014